Blahoslavená Mafalda Portugalská (asi 1195 – 1. května 1256, Rio Tinto) byla portugalská princezna, kastilská královna a paní z Aroucy.

Život 
Narodila se asi roku 1195 jako dcera portugalského krále Sancha I. Portugalského a jeho manželky královny Dulce Aragonské.

Po smrti svého otce, podle ustanovení jeho vůle měla přebrat hrad Seia a zbývající panství a bylo jí uděleno právo používat titul královny. To vyvolalo konflikt s jejím bratrem Alfonsem II. Portugalským, který chtěl centralizovat moc avšak v tom mu bránila jeho sestra. Vedly se boje ale roku 1223 přišel konečný mír a princezna se vzdala titulu královny.

Roku 1215 se z politických důvodů vdala za svého bratrance Jindřicha I. Kastilského. Z důvodu jeho věku (bylo mu 10 let) a pokrevního příbuzenství bylo manželství rozvedeno.

Mafalda se vrátila do Portugalska a vstoupila do cisterciáckého řádu v opatství Arouca. Bylo jí poskytnuto stále držet své dědictví. Měla velkou úctu k Panně Marii ze Silvy. Nechala postavit několik hospiců, kostelů a nemocnic.

Smrt a úcta 
Zemřela 1. května 1256 v Rio Tinto po své pouti ze svatyně Panny Marie ze Silvy. Roku 1792 byla blahořečena a její svátek je ustanoven na 2. května.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam světců a mučedníků katolické církve

Externí odkazy 
 

Dynastie Burgundsko-Portugalská
Portugalské infantky
Kastilské královny
Portugalští blahoslavení
Cisterciačky
Osoby s nejistým datem narození
Narození ve 12. století
Úmrtí 1. května
Úmrtí v roce 1256
Ženy